

Geografia
 Barzan – comune francese situato nel dipartimento della Charente Marittima

Persone
 Gianangelo Barzan (1901-1983) – calciatore italiano
 Stefano Barzan (1964) – compositore, arrangiatore, direttore d'orchestra e produttore discografico italiano

Televisione 
 Barzan II - pianeta immaginario dell'universo di Star Trek, pianeta natale dei Barzani